Roldán kan syfta på följande:
 Pilar Roldán – mexikansk fäktare
 Wilmar Roldán – columbiansk fotbollsdomare
 Roldán (ort i Argentina)